Operacija Trijumf (Operación Triunfo) es la versión yugoslava del Operación Triunfo. El show cuenta con concursantes de las ex repúblicas yugoslavas de Croacia, Serbia, Bosnia y Herzegovina, A.R.Y. Macedonia (actual Macedonia del Norte) y Montenegro, el espectáculo se transmite por 6 redes nacionales de estos cinco países. El ganador de Operacija Trijumf es Adnan Babajić.

La empresa de Serbia Emotion Produtions (titular de la licencia local de Endemol), fue quién oranizó Operacija trijumf. La primera gala de la temporada fue el 29 de septiembre de 2008. Las galas eran los lunes y eran presentados por cuatro presentadores (Ana Mihajlovski, Nikolina Pisek, Milán Kalinić, y Dragan "Maca" Marinkovic). Además, hay una recapitulación semanal presentada por Sanja Rajković-Jovanović los martes, así como el "Najgori od sve dece" (el peor de todos los candidatos) organizada por Marijana Micic Maca los sábados.

El jurado estaba formado por Marina Tucaković, Tonči Huljić y Ismeta Dervoz.

Candidatos 
 Ivana Nikodijević (18.ª)
 Antonija Besednik (17.ª)
 Andrea Harapin (16.ª)
 Jasmina Midžić (15.ª)
 Kristijan Jovanov (14.ª)
 Mirjana Kostić (13.º)
 Milica Majstorović (12.ª)
 Đorđe Gogov (11.ª)
 Nikola Paunović (10.º)
 Nikola Sarić (9.º)
 Sonja Bakić (8.ª)
 Igor Cukrov (7.º)
 Ana Bebić (6.ª)
 Danijel Pavlović (5.º)
 Nina Petković (4.ª)
 Aleksandar Belov (3.º)
 Vukašin Brajić (2.º)
 Adnan Babajić (ganador)

Eliminaciones 

 Ganador
 Finalista
 Nominado
 Salvado por la academia
 Salvado por el jurado
 Salvado por los concursantes
 "Najgori od sve dece"
 Expulsado
 Favorito del Público
 Invitado

Enlaces externos 
 Operacija trijumf

Operación Triunfo